Сусанна Кристийна Пёукиё (, род. , Оулу) — финская фигуристка, выступавшая в одиночном разряде. Пятикратная победительница чемпионата Финляндии по фигурному катанию (2000, 2002, 2005, 2006 и 2007), серебряный призёр чемпионата Европы 2005, бронзовый призёр юниорского чемпионата мира 2001 года и бронзовый призёр чемпионата Европы 2009 года. Завершила карьеру в 2010 году.

Карьера 
На чемпионате Европы по фигурному катанию 2005 года завоевала серебряную медаль — для Финляндии это была первая в истории медаль в женском одиночном фигурном катании на чемпионатах Европы.

На чемпионате Финляндии 2009 года, прошедшем в декабре 2008 года, стала третьей, пропустив вперёд Кийру Корпи и Лауру Лепистё. На чемпионате Европы 2009, была второй, за Лаурой Лепистё, после исполнения короткой программы, но не смогла удержать позиции и по сумме баллов оказалась лишь третьей.

В следующем сезоне она заняла на национальном чемпионате третье место и не отобралась на Олимпиаду. В марте 2010 года Сусанна Пёукиё объявила о завершении любительской спортивной карьеры из-за травмы спины.

Тренеры 
В течение длительного времени Сусанна тренировалась у Берит Каййомаа (). После Олимпийских игр 2006 года новым тренером фигуристки стала её старшая сестра Хейди Пёукиё ().

Разное 

Живёт и тренируется в Оулу. Состоит в спортивном клубе Oulun Luistelukerho.

Помимо фигурного катания интересуется чтением, гольфом, дизайном интерьера.

Русское написание фамилии и имени 
Согласно правилам финско-русской практической транскрипции фамилия Pöykiö пишется Пёукиё или Пёюкиё, но в русской прессе встречаются также варианты Пёйкиё и Пёэкиэ. В русскоязычных СМИ встречается также множество других вариантов, в том числе Пёйкио, Пёкио, Пойкио (наиболее частый вариант), Пойкьо. Следует также учесть, что «ё» во многих СМИ не отличается от «е». Однако такие написания являются результатом незнания правильного исходного варианта и правильной транскрипции.

Русское написание имени фигуристки в СМИ также различно — помимо Сусанны изредка встречаются варианты Сузанна, Сюсанна и Сюзанна.

Ударение и в фамилии, и в имени падает на первый слог, как в финском языке вообще.

Спортивные результаты

после 2003 года 

WD = снялась с соревнований

до 2003 года 

 J = юниорский уровень

См. также 
 Фигурное катание на зимних Олимпийских играх 2006 — одиночное катание (женщины)

Примечания

Ссылки 
 
 Сусанна Пёукиё: официальная страница на сайте Международного союза фигурного катания Проверено 29 декабря 2008 г.
 Сусанна Пёукиё: официальная страница на сайте Финского союза фигурного катания Проверено 29 декабря 2008 г.
 Сусанна Пёукиё: домашняя страница Проверено 29 декабря 2008 г.
 YLE/Elävä arkisto: Susanna luisteli Oulusta maailmalle. Видеоинтервью с фигуристкой Проверено 29 декабря 2008 г.
 Фоторепортаж с Чемпионата мира 2005 года. Произвольная программа «Ромео и Джульетта» Проверено 29 декабря 2008 г.

Фигуристы Финляндии